Национальная организация скаутов Украины (НОСУ) () — всеукраинская молодёжная скаутская общественная организация, созданная в 2007 году. Представляет Украину во Всемирной организации скаутского движения.

Зарегистрирована Министерством юстиции Украины приказом № 987/5 от 26 октября 2007 года.

Предыстория 

На Украине сейчас существует большое количество скаутских организаций или же таких, которые декларируют свою причастность к скаутингу. Часть из них являются местными или же региональными и только несколько из них имеют статус всеукраинских. К ним принадлежат «Пласт», «СИЧ» и «СПОК». Именно между этими тремя организациями была конкуренция на вступление и право представлять Украину во Всемирной организации скаутского движения.

Например, «Пласт» на протяжении всей своей истории пытался стать частью мировой скаутской организации. Однако, до 1991 года препятствием этому было отсутствие собственного независимого государства — ведь каждая организация-член ВОСД должна была представлять какую-то страну (исключение было сделано только для армянской скаутской организации в изгнании). Но и после 1991 года Пласту не удалось этого сделать — прежде всего, «чрезмерный патриотизм», не позволяющий молодёжи со всей Украины ассоциировать себя с этой организацией и недостаточная распространённость по всей территории Украины (были ещё и другие претензии, к примеру, замечания к статуту). В 1999 году пленум Всемирного скаутского комитета ВОСД в Каире принял решении о том, что Пласт не может претендовать на членство ВОСД из-за указанных причин.

В 2005 году уже ВМОО «СПОК» подала свою заявку на членство в ВОСД, однако 8 стран-участниц выступили против этого (согласно Конституции ВОСД достаточно 5 % голосов стран-участниц, чтобы организация не могла претендовать на членство) и потому «СПОК» тоже упустила шанс быть единоличной представительницей Украины в мировой организации.

Становление организации 
Национальная организация скаутов Украины создана тремя крупнейшими скаутскими организациями Украины: Национальной скаутской организацией Украины «Пласт», Всеукраинской молодёжной общественной организацией «СПОК» и Всеукраинской организацией «СИЧ».

При посредничестве представителей Всемирного скаутского бюро в 2006 году в Украине произошло общее совещание представителей «Пласт», «СПОК» и руководства Евразийского региона, на которой пришли к необходимости создания объединения, которое позволило бы стать Украине членом ВОСД.

Национальную организацию скаутов Украины (НОСУ) создали в 2007 году. Руководящим органом организации является Национальный совет ВМОО «НОСУ». После создания организации, в состав её совета вошло 18 человек (по 6 от каждой организации). Главой Национального совета ВМОО выбрали пластуна Лева Захарчишина, а его заместителем — СПОКовца Валерия Танцюру.

В 2008 году Национальная организация скаутов Украины стала членом Всемирной организации скаутского движения.

Административно НОСУ принадлежит к Евразийскому региону ВОСД.

Представитель НОСУ — Андрей Чесноков — избран в 2010 году на шестилетний срок членом Скаутского комитета Евразии.

После вступления в ВОСД 
4 июня 2011 года прошёл второй национальный съезд ВМОО «НОСУ», на котором был избран новый состав Национального совета. Председатель Национального совета — Бочарников Виктор Андреевич, первый заместитель председателя — Чесноков Андрей Владимирович, заместитель — Музала Николай Ярославович.

Представитель ВМОО «НОСУ» Чесноков Андрей Владимирович является членом Скаутского комитета Евразии ВОСД.

19 мая 2013 состоялся третий отчетно-выборный съезд ВМОО «НОСУ», в рамках которого состоялось избрание нового состава Национального совета, Главы и Национального секретаря. Громов Максим — Председатель совета, члены Национального совета: Чесноков Андрей, Музало Николай, Семенков Евгений, Отец Андрей Клюшев, Колобова Ярослава, Галушка Елена, Николаев Алексей, Ермак Ирина, Мирошниченко Наталья, Гурин Алина. Национальный секретарь НОСУ — Сапига Светлана.

На четвёртом внеочередном съезде НОСУ 18 мая 2014 года в Киеве было принято решение выбрать новый Национальный совет, в который вошли представители Донецкого, Запорожского, Львовского, Николаевского областных отделений и Киевского городского отделения НОСУ. В Ревизионной комиссии — скауты из Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской областей и города Севастополя.
 
Председателем Национального совета НОСУ избран Андрей Чесноков, Национальным секретарем НОСУ назначена Наталья Мирошниченко.

Примечания

Ссылки 
 

Скаутские организации
Молодёжные организации Украины
Организации, основанные в 2007 году